Das Brighton International 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 16. bis 22. Oktober 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Brighton